Остальрик (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 3,39 км². Население — 3998 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ajuntamiento 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Página del IES Vescomtat de Cabrera

Муниципалитеты Жироны